80 киломе́тр — остановочная платформа Октябрьской железной дороги на территории города Сосновый Бор. С востока к платформе примыкает бывшая деревня Старое Калище. Недалеко от платформы находится железнодорожный мост через реку Коваши.
Платформу обслуживает один железнодорожный путь.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ломоносовского района Ленинградской области
Сосновый Бор (город)